El nombre Partido Socialdemócrata o Socialdemócratas ha sido utilizado por una gran cantidad de partidos políticos en varios países del mundo. Tales partidos se alinean más comúnmente con la socialdemocracia como su ideología política.

 El Partido Socialdemócrata de Afganistán.
 El Partido Socialdemócrata Pastún, de Afganistán.
 Los Socialdemócratas de Åland.
 El Partido Socialdemócrata de Albania.
 El Partido Democracia Social de Albania.
 El Partido Socialdemócrata de Andorra.
 El Partido Socialdemócrata de Alemania.
 El Partido Socialdemócrata de Argelia (1989-1997).
 El Partido Socialdemócrata de Austria.
 El Partido Socialdemócrata de Azerbaiyán.
 El Partido Socialdemócrata de Benín.
 El Partido Socialdemócrata de Bielorrusia.
 El Partido Socialdemócrata de Bosnia y Herzegovina.
 El Partido de la Social Democracia Brasileña.
 El Partido Social Democrático, de Brasil (1945-2003).
 El Partido Social Democrático, de Brasil.
 El Partido Socialdemócrata de Bulgaria.
 El Partido de los Socialdemócratas Búlgaros.
 El Movimiento Político "Socialdemócratas", de Bulgaria.
 El Partido por la Democracia y el Progreso / Partido Socialista, de Burkina Faso.
 El Partido Socialdemócrata de Cabo Verde.
 El Frente Socialdemócrata de Camerún.
 El Partido Socialdemócrata de Quebec, de Canadá (1939-1961).
 El Partido Socialdemócrata de Canadá (1911-1920).

 El Partido Socialdemócrata húngaro-alemán, de Checoslovaquia (1919-1927).
 El Partido Social Demócrata, de Chile (1965-1972).
 El Partido Socialdemócrata, de Chile (1988-1990).
 El Partido Radical Socialdemócrata, de Chile.
 La Unión Demócrata Independiente, de Chile (véase Travestismo Político).
 El Partido Socialdemócrata de China (1926-1928).
 El Movimiento por la Socialdemocracia, de Chipre.
 El Partido Socialdemócrata de Colombia.
 El Partido Socialdemócrata de Corea del Norte.
 El Partido Socialdemócrata de Costa Rica.
 El Partido Socialdemócrata de Croacia.
 Los Socialdemócratas de Croacia.
 El Partido Socialdemócrata de Cuba.
 Los Socialdemócratas de Dinamarca.
 El Partido Socialdemócrata de Egipto.
 El Partido Socialdemócrata de El Salvador.
 La Dirección-Socialdemocracia, de Eslovaquia.
 Los Socialdemócratas de Eslovenia.
 El Partido Socialdemócrata de España (2005-2011).
 El Partido Socialdemócrata de España (1976-1978).
 El Partido Socialdemócrata de Estonia.
 El Partido Socialdemócrata de Etiopía.
 El Partido Socialdemócrata de Finlandia.
 El Partido Socialdemócrata de Gabón.
 Los Socialdemócratas para el Desarrollo de Georgia.
 Los Socialdemócratas de Gibraltar.
 El Partido Socialdemócrata de Guinea-Bissau.
 El Partido Unido Social Democrático, de Guinea-Bissau.
 La Convergencia para la Democracia Social, de Guinea Ecuatorial.
 La Fusión de los Socialdemócratas Haitianos, de Haití.
 El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, de Honduras.
 La Liga de los Socialdemócratas, de Hong Kong.
 El Partido Socialdemócrata de Hungría.
 El Partido Socialdemócrata de India.
 Los Socialdemócratas de Irlanda.
 El Partido Socialdemócrata y Laborista, de Irlanda del Norte.
 El Partido Socialdemócrata de Islandia.
 El Partido Socialdemócrata de Islas Feroe.
 El Partido Socialdemócrata de Japón.
 El Partido Socialdemócrata de Kenia.
 El Partido Socialdemócrata de Kosovo.
 El Partido Socialdemócrata de Kirguistán.
 El Partido Socialdemócrata «Armonía», de Letonia.
 El Partido Obrero Socialdemócrata Letón, de Letonia.
 El Partido Socialdemócrata de Lituania.
 El Partido Socialdemócrata de Mauricio.
 El Partido Socialdemócrata de México.
 El Partido Social Demócrata, de México.
 El Partido Socialdemócrata de Moldavia.
 El Partido Socialdemócrata de Montenegro.
 El Partido de los Socialistas Democráticos de Montenegro.
 El Partido Socialdemócrata de Nicaragua.
 El Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo.
 El Partido Socialdemócrata de Níger.
 El Partido Socialdemócrata de Nigeria.
 El Partido Socialdemócrata de Papúa Nueva Guinea.
 La Socialdemocracia de Polonia.
 El Partido Social Demócrata, de Perú.
 El Partido Socialdemócrata de Perú.
 El Partido Social Demócrata de Portugal.
 El Partido Socialdemócrata de Reino Unido.
 El Partido Socialdemócrata de República Centroafricana.
 El Partido Socialdemócrata de República Checa.
 La Unión para la Democracia y el Progreso Social, de República Democrática del Congo.
 La Unión Socialdemócrata de Macedonia, de Macedonia del Norte.
 El Partido Socialdemócrata de Ruanda.
 El Partido Socialdemócrata de Rumania.
 El Partido de los Socialistas y Demócratas, de San Marino.
 El Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe / Partido Social Demócrata, de Santo Tomé y Príncipe.
 El Partido Socialdemócrata, de Serbia.
 El Partido Socialdemócrata de Serbia.
 El Partido Socialdemócrata de Serbia.
 El Partido Socialdemócrata de Suecia.
 El Partido Socialdemócrata de Suiza.
 El Partido Socialdemócrata de Tayikistán.
 El Partido Socialdemócrata de Timor Oriental.
 El Partido Socialdemócrata de Transnistria.
 El Partido Socialdemócrata de Ucrania.
 El Partido Socialdemócrata de la Justicia, de Uzbekistán.
 El Partido Social Demócrata, de Yibuti.